Бачи́нский () — польская фамилия; имеет женскую форму Бачинская.

Известные носители 
 Бачинский, Алексей Иосифович (1877—1944) — русский, советский физик.
 Бачинский, Анатолий Диомидович (1933—1995) — украинский историк и археограф, профессор кафедры истории Украины Одесского университета имени И. И. Мечникова.
 Бачинский, Андрей Фёдорович (1732—1809) — греко-католический деятель, публицист, просветитель.
 Бачинский, Геннадий Николаевич (1971—2008) — российский радио- и телеведущий.
 Бачинский, Георгий Алексеевич  (1949 — 1996) — советский и украинский спелеолог, доктор географических наук, профессор.
 Бачинский, Дмитрий Григорьевич (1920—2007) — Герой Советского Союза.
 Бачинский, Емельян Васильевич (1833—1907) — украинский актёр и режиссёр, руководитель театра.
 Бачинский, Игорь Владимирович (1983—2014) — Герой Украины.
 Бачинский, Кшиштоф Камиль (1921—1944) — польский поэт, активист национального движения.
 Бачинский, Леонид Васильевич (1896—1989) — украинский писатель, общественный деятель.
 Бачинский, Михаил Львович (1858—1937) — генерал-лейтенант, геодезист.
 
 Бачинский, Сергей Васильевич (1887—1941) — украинский педагог, публицист, политический деятель.
 Бачинский, Станислав — польский писатель, активист национального движения, отец Кшиштофа Бачинского.
 Бачинский, Эдмунд Степанович (1880—1945) — политический деятель Подкарпатской Руси.
 Бачинский, Юлиан Александрович (1870—1940) — украинский общественный и политический деятель, публицист-марксист.

Бачинская 
 Бачинская, Елена Анатольевна (род. 1971) — доктор исторических наук (2003), профессор (2005), исследовательница истории Южной Украины.

Бачински 
 Бачински, Тимея  (род. 1989) — швейцарская профессиональная теннисистка венгерского происхождения